Łukasz Kubot e Marcelo Melo erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in finale da Ivan Dodig e Filip Polášek con il punteggio di 6-3, 7-64.

Teste di serie 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (finale)

  Raven Klaasen /  Michael Venus (primo turno)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (primo turno)

Qualificati 

  Kyle Edmund /  Daniel Evans (primo turno)

Wildcard 

  Gao Xin /  Hua Runhao (primo turno)

  Gong Maoxin /  Zhang Ze (secondo turno)

Tabellone

Qualificazioni

Teste di serie 

  Robert Lindstedt /  Sam Querrey (ultimo turno)

  Pablo Cuevas /  Fernando Verdasco (primo turno)

Qualificati 

  Kyle Edmund /  Daniel Evans

Tabellone qualificazioni

Collegamenti esterni 
 
 

China Open 2019